Drumcondra kan syfta på följande platser:

Australien 

 Drumcondra (del av en befolkad plats), Victoria, Greater Geelong,

Irland 

 Drumcondra (ort), Leinster, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar